Манькова — название населённых пунктов в России:

 Манькова — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Манькова — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.